

Toponyme 

 Sunset Beach, grande plage populaire sur la côte nord de l'île d’Oahu (Hawaï) ;
 Sunset Beach, ville américaine dans l'État de Caroline du Nord ;
 Sunset Beach, baie de l'océan Atlantique, à proximité du cap May, dans l'État américain du New Jersey ;
 Sunset Beach, village d'été du Comté d'Athabasca dans la province canadienne d'Alberta.

Œuvres 

 Sunset Beach, feuilleton télévisé américain.